William Beckford (1709-1770), une figure politique de Londres.
 William Thomas Beckford (1760-1844), son fils écrivain.